Argentine Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Fall River, dans le Dakota du Sud.

 , du comté de Genesee, dans le Michigan.

Homonymie de townships